Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1978 года (The 1978 Women’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди женщин 1978) — 3-й чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин. Проводился с 16 по 24 сентября 1978 года в городе Мадрид (Испания).

Чемпионом стала сборная Нидерландов (во 2-й раз в своей истории выиграв чемпионат мира), победившая в финале сборную ФРГ со счётом 1:0. Бронзовым призёром стали совместно сборная Аргентины и сборная Бельгии, так как матч за 3-е место между ними закончился в основное время вничью со счётом 0:0 (а овертайм по регламенту турнира не предусматривался).

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве
 Страница о чемпионате на сайте the-sports.org
 Страница результатов чемпионата на сайте todor66.com

1978 (женщины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1978
Спорт в Испании в 1978 году
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1978
Сентябрь 1978 года
Чемпионаты мира в Испании